La Vallée kan avse:

 De la Vallée – släkt av franskt ursprung, adlad i Sverige 1692, nummer 1 299 på Riddarhuset
 Simon de la Vallée (ca 1590–1642), fransk-svensk arkitekt
 La Vallée (film) – fransk film från 1972, regisserad av Barbet Schroeder

Geografi

Frankrike 

 La Vallée-au-Blé – en kommun i departementet Aisne, 
 La Vallée – en kommun i departementet Charente-Maritime,

Haiti 

 La Vallée de Jacmel (ort), Sud-Est,